Richard Grafton (malarz) (1511-1572) – angielski malarz polityk
 Richard Grafton (polityk) (ur. 1563) – angielski polityk, parlamentarzysta

Zobacz też